Curling smíšených dvojic na Zimních olympijských hrách 2022 byla soutěž hraná v Pekingském národním plaveckém centru.

Týmy 
Turnaje smíšených dvojic se účastnilo 10 reprezentací.

Základní skupina

1. kolo 
2. února 2022, 20:05

2. kolo 
3. února 2022, 9:05

3. kolo 
3. února 2022, 14:05

4. kolo 
3. února 2022, 20:05

5. kolo 
4. února 2022, 8:35

6. kolo 
4. února 2022, 13:35

7. kolo 
5. února 2022, 9:05

8. kolo 
5. února 2022, 14:05

9. kolo 
5. února 2022, 20:05

10. kolo 
6. února 2022, 9:05

11. kolo 
6. února 2022, 14:05

12. kolo 
6. února 2022, 20:05

13. kolo 
7. února 2022, 9:05

Play-off

Pavouk

Semifinále 
7. února 2022, 20:05

O třetí místo 
8. února 2022, 14:05

Finále 
8. února 2022, 20:05

Konečné umístění

Odkazy

Reference 

Smíšené dvojice